Ledizione 1945 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti TE, che conquistò il suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo fu Gyula Zsengellér dell'Újpesti TE con 36 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Újpesti TE campione d'Ungheria 1945.
 MÁVAG, Ganz e Nemzeti retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1945
Campionato ungherese di calcio